Gueule d'ange est un film français réalisé par Marcel Blistène, sorti en 1955 au cinéma.
 Gueule d'ange est un film français réalisé par Vanessa Filho, sorti en 2018 au cinéma.